Kiunga steht für:
 Kiunga, eine Stadt in Papua-Neuguinea
 Kiunga, ein Gebiet in Kenia mit dem nahe gelegenen marinen Biosphärenreservat
 Kiunga (Gattung), eine Fischgattung